Э́ллен Ха́ртманн (,  — ) — шведская театральная актриса.

Биография 
Эллен Хартман училась в Dramatens elevskola в Стокгольме в 1878—1880 гг., одной из её преподавательниц была Берта Таммелин. После обучения Эллен работала в Королевском драматическом театре в 1880—1890-х гг., с 1886 года была примой. Считалась одной из звёзд шведского театра того времени. В 1886 году король Оскар II наградил её золотой медалью Литературы и искусств.

В мае 1891 года Эллен стала причиной скандала, когда в разгар театрального сезона неожиданно бросила Королевский театр и свою труппу  сбежала во Францию вместе с Густавом Рейнхольдом фон Розеном. Она жила в Париже и выступала во французском театре в 1891—1893 гг. Вместе с Кокленом-старшим посетила Россию и Скандинавию. В 1893—1894 гг. выступала в парижском .

В 1894 году Эллен Хартман вернулась в Швецию, её снова приняли в Королевский драматический театр, в котором она выступала до 1898 года.

В 1924 году в единственный раз снялась в кинофильме «» с Гретой Гарбо и Ларсом Хансоном.

Личная жизнь 
В 1881—1891 гг. Эллен Хартман была замужем за актером  (1839—1898 гг.). Во второй раз вышла замуж в 1898 году за . У неё был сын Густав Херман Хедлунд, отцом которого, как полагают, был фон Розен.

Братом Эллен Хартман был актёр и режиссёр

Примечания

Ссылки 
 http://runeberg.org/sbh/a0178.html
 http://runeberg.org/sbh/a0179.html
 http://runeberg.org/fhsvsk/0228.html

Актрисы театра Швеции
Киноактрисы Швеции